Vermoim (Maia), een plaats in de Portugese gemeente Maia
 Vermoim (Vila Nova de Famalicão), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Famalicão